Corné van Kessel (Veldhoven, 7 augustus 1991) is een Nederlands veldrijder die anno 2022 uitkomt voor ITeam Deschacht-Group Hens-Containers Maes. Voorheen reed hij voor Telenet-Fidea Lions en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. 

Van Kessel is woonachtig te Olen.

Begin oktober 2022 brak van Kessel een sleutelbeen op training in Lichtaart. Hij was 4 tot 6 weken buiten strijd.

Palmares

Veldrijden

Elite

Erelijst

Weg

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Jeugd
  Nederlands kampioen veldrijden: 2010 (Beloften)

Ploegen 
 2009 –  Telenet-Fidea
 2010 –  Telenet-Fidea
 2011 –  Telenet-Fidea
 2012 –  Telenet-Fidea
 2013 –  Telenet-Fidea
 2014 –  Telenet-Fidea
 2015 –  Telenet-Fidea
 2016 –  Telenet-Fidea
 2017 –  Telenet-Fidea Lions
 2018 –  Telenet-Fidea Lions
 2019 –  Telenet-Fidea Lions
 2020 –  Circus-Wanty-Gobert
 2021 –  Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux
 2022 –  Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux
 2023 –  ITeam Deschacht-Group Hens-Containers Maes

Externe link 
 Officiële website

Nederlands veldrijder
Nederlands wielrenner